Az Óbudai Egyetemen (korábban: Budapesti Műszaki Főiskola) a hallgatók által minden évben megrendezésre kerül a már évtizedes hagyománnyá vált Kandós Ifjúsági Napok (ÓE-KIN). Az esemény fő rendezvénye a KIN Kupa, mely az esemény nevének rövidítéséből ered. Lehetőségekhez mérten több elő- és utórendezvényt is szerveznek a napok keretén belül, többek között: KIN Before Party, Közös előfeladat megoldások, KIN Before Kvíz, #AFTER, stb. A rendezvényt évek óta a III. kerületi Bécsi út 96/B alatt (mozdonyos épületben) tartják meg. Korábban a rendezvényt főleg a Bécsi úti Kandó Kollégiumban tartották, annak 2010-es ideiglenes (felújítás miatti) bezárásáig. A napokat minden második szemeszterben (minden tavaszi félévben) a 14. tanítási hét végén rendezik meg, tehát a szorgalmi időszak végén, de még a vizsgaidőszak előtt.

Történelem 
A rendezvény 1982-ben, az akkori Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán került először megrendezésre. Az eredetileg csak szakok közötti verseny, a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF, majd ÓE) megalakulása után kibővült, így később a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar különböző intézetei és a többi főiskolai kar között zajlottak a megmérettetések. A csapatok létszáma 2012-ben véglegesült. Azóta 10 csapat vesz részt minden kupán, amelyek ABC sorrendben az Alkatrész, Automatika, Energetika, Fehérvár KIN, GépÉszKIN, HIPI, KeletiKIN, KIN Rejtő, KINfó, Műszer. Időnként az főiskola/egyetem volt hallgatóiból (jellemzően volt Kandós hallgatók, oktatók) álló csapat, az Őshüllők is megmérettetik magukat.

A koronavírus járvány okozta pandémiás helyzet miatt a 2020. májusi kupa megszervezése először egy októberi elhalasztásra, később azonban végérvényesen lefújásra került, így a kupa történelme során először fordult olyan elő, hogy az adott évben a rendezvény (az elő-rendezvényekkel együtt) teljesen elmaradt.

2020. augusztusában a Szent István Egyetemtől az Óbudai Egyetemhez csatolták az Ybl Miklós Építéstudományi Kar-t, így várhatóan a 2021-es évtől új csapattal bővül a mezőny.

2021. kora tavaszán a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatt a HIPI (aktuális szervező csapat) nem látta biztosítottnak a tárgy év májusában megszervezendő rendezvényt, így a 2021-es kupát az előző évihez hasonlóan lefújták.

A kupáról 
Ezeken a napokon, főleg az egyetem hallgatói által alkotott csapatok mérik össze tudásukat, rátermettségüket, probléma-megoldó képességüket, kreativitásukat és leleményességüket egy 24 órás vetélkedő keretein belül. A Kupa hagyomány szerint pénteki napon kezdődik egy egész Óbudát megindító felvonulással és megnyitóval. Ezt követően a csapatok áthaladnak az Óbudai telephelyre (Bécsi úti mozdonyos épület), ahol egy 1440 perces (24 órás) pörgős vetélkedő veszi kezdetét. A verseny minden évben tematikus melyet az épp szervező csapat határoz meg. 24 óra alatt óránként újabb és újabb feladványokat és kihívásokat kapnak a csapatok, melyeket különböző módszerek szerint pontoz több-, a szervezők (és olykor szponzorok) által alkotott zsűrik. A 24. óra végén eredmény-hirdetéssel zárul a megmérettetés, melyet koncertek és egy nagyszabású buli zár le egészen vasárnap hajnallal bezárólag. Az esemény nagy népszerűségnek örvend a jelenlegi és a már végzett hallgatók körében is egyaránt, ahol az Alumni rendszer is fel-fel sejlik a megjelenő tanárok, mérnökök, támogató cégek képviselőinek köszönhetően.

Az Óbudai Egyetem jelenleg Magyarország egyik legnagyobb műszaki egyeteme, ahol több, mint 14.000 hallgató folytatja tanulmányait különböző mérnöki képzéseken. (gépészmérnök, mechatronikai mérnök, biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, műszaki menedzser, könnyűipari- és környezet mérnök, mérnök informatikus, stb.), mely hallgatók közel 10%-a jellemzően évente megjelen és aktívan részt is vesz a rendezvényeken.

Jelenleg versengő csapatok 
Az Óbudai Egyetem létrejötte és a különböző integrációk következményeképpen alakult ki ma is ismert formájában a csapatok jelenlegi összetétele.

 Alkatrész
 Automatika 
 Energetika
 Fehérvár KIN
 GépÉszKIN
 HIPI
 KeletiKIN
 KIN Rejtő
 KINfó
 MűszerKIN
 Őshüllők (ad-hoc jelleggel induló csapat, főként volt Kandós öregdiákok által)

Várományos csapatok:

 YBL KIN

Díjak

KIN Kupa 
Az első helyezést elérő csapat, a kupa megszerzése mellett elnyeri a következő évi Kandós Ifjúsági Napok megrendezésének jogát. A KIN Kupa egy "vándorkupa" ami annyit tesz, hogy mindaddig, amíg egy csapat el nem nyeri a kupát örök-kupaként, addig az előző évben nyert-, jelen évben szervező csapat a kupáját átadja a győztes csapatnak. Az örök kupaként megnyert kupa véglegesen a nyertes csapaté marad.

KIN Kuka 
Ezt az a csapat nyeri el, amelynek a pontszáma legközelebb van, a nyertes csapat pontszámának feléhez felülről. (Magyarán nem a feléhez legközelebbi pontszám számít, hanem a soron következő legkisebb pontszám a legnagyobb felé haladva.)

Örök kupa 
Az örök kupát az a csapat kapja, aki három egymást követő alkalommal megnyeri a KIN Kupát. Mivel a nyertes a következő évben rendez, ez azt jelenti, hogy nyert, aztán rendezett, ismét nyert majd ismét rendezett és végül ismét nyert s ezzel kiérdemelve az örök kupát.

Korábbi nyertes csapatok

Jegyzetek 

Felsőoktatási intézmények fesztiváljai